Next INpact (anciennement PC INpact) est un site d'actualité français fondé le  par Christophe Neau. Il porte principalement sur l'informatique, les nouvelles technologies et les domaines qui y sont liés, sous la forme d'articles quotidiens et de dossiers rédigés par ses journalistes.

Historique et ligne éditoriale 

Le média naît de la fermeture d'INpact Hardware, un site web axé sur le matériel informatique initialement créé en  par Christophe Neau. Relancé en 2003 par ce dernier sous la forme d'une SARL de presse, il prend le nom de « PC INpact » afin de marquer l'évolution éditoriale du site vers un traitement journalistique plus large de l'informatique, du numérique et des domaines  qui y sont liés. Le site comporte également une partie forums axée sur ces mêmes thématiques et qui fédère la communauté de ses lecteurs.

En , PC INpact s'associe avec Arrêt sur images pour produire l'émission bimensuelle 14h42. Présentée par Jean-Marc Manach, elle traite de questions liées au numérique et à la vie privée jusqu'à son arrêt en .

Le , PC INpact annonce changer de nom pour « Next INpact ».

Dans un article publié en , le quotidien La Libre décrit Next INpact comme un média , , et précise qu'il compte .

En , le site crée, à nouveau en partenariat avec Arrêt sur images, La Presse Libre, une plateforme de mutualisation d'abonnements à différents titres de presse en ligne. Son développement commence en 2015, et elle se rémunère en prélevant une commission de 10 % sur les abonnements souscrits. Le service ferme cependant ses portes en  en raison d'un manque de moyens pour le maintenir.

Depuis 2020, Next INpact publie également son propre magazine papier (non-périodique) du même nom. Son premier numéro compte environ  et est tiré à . Chaque nouvelle édition est financée à intervalles irréguliers sur Internet par financement participatif.

Situation financière

Audience 
D'après un classement du Journal du Net publié en , PC INpact totalisait environ  par mois à cette période.

Modèle économique et revenus 
Étant donné que le site repose essentiellement sur la publicité en ligne pour se financer dans ses premières années, il est très dépendant de son référencement par les moteurs de recherche et connaît de premières difficultés financières en 2009, ce qui le conduit au lancement d'une offre payante facultative dans le courant de cette même année. Le site commence à publier certains de ses contenus sous paywall en 2013 ; l'offre payante comptait ainsi  en .

En , 80 % de la production quotidienne d'articles sur le site était réservée aux abonnés, dont le nombre s'élève alors à  .

Le modèle économique de Next INpact est présenté en 2019 comme , le site visant .

En , Christophe Neau publie un portrait de la  dans laquelle se situe alors Next INpact, craignant un arrêt prochain du média en l'absence de nouveau fonds. La baisse des prix de la publicité en ligne et la faible croissance des abonnements payants au site  entravent les recettes de l'entreprise et ne permettent pas de régler toutes ses dépenses mensuelles. La possibilité de créer un fonds de dotation auquel le fondateur cèderait ses parts et qui deviendrait dès lors propriétaire du média est, à cette période, envisagée depuis plusieurs mois par la rédaction pour éviter l'arrêt de sa publication.

Dans les trois semaines qui suivent la parution de l'article, plus de mille renouvellements d'abonnement et environ  au média sont enregistrés, lui permettant de  alors qu'il cherche à s'adapter pour .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Numerama
 Clubic
 Les Numériques

Liens externes 

Site web d'actualité
Site web sur l'informatique
Site web technologique
Site web français
Site web lancé en 2003
Presse en ligne en France
Entreprise Internet ayant son siège en France